Таушев — русская фамилия.

Известные носители:

 Таушев, Николай Степанович (род. ок. 1794 — ?) — декабрист.
 Аверкий (Александр Павлович Таушев) (1906—1976) — епископ Русской православной церкви за границей; архиепископ Сиракузский и Троицкий.